Tui kan syfta på:

Företag  
 TUI (Touristik Union International), europeisk turismkoncern
 TUI Airlines, charterflygbolagsgrupp som ägs av TUI
 TUI fly Nordic, flygbolag som ingår i TUI Airlines som ägs av TUI.
 TUI Sverige AB, svenskt reseföretag som tidigare hette Fritidsresor
 TUI Travel Plc, tidigare bolag i gruppen som upphörde 2014
 TUI (Turismens utredningsinstitut), företag ägt av branschorganisationen Svensk Handel.

Naturvetenskap 
 Tui (fågel), fågel endemisk för Nya Zeeland.
 Thalassocyon tui, snäckart
 Triforis tui, snäckart
 Campylandra tui, sparrisväxt
 Achlyonice tui, sjögurkeart

Inom kultur 
 Tui (neologism), neologism myntad av Bertolt Brecht för att beskriva en sorts intelektuell, beskriven i hans pjäs Turandot
 Tu'i, adelstitel i Polynesien och delas av Melanesien.

Geografi

Benin 

 Toui, ort,

Burkina Faso 

 Province du Tuy, provins, Hauts-Bassins,

Spanien 

 Tui, Galicien, Galicien, Provincia de Pontevedra,

Se även 
 Tui-bong, flera bergstoppar i Korea

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar